Николаос (Никос) Вергос (; ) — греческий футболист, нападающий клуба «Панетоликос».

Клубная карьера 
Вергос — воспитанник клуба «Олимпиакос». 25 сентября 2013 года в поединке Кубка Греции против «Фокикоса» Никос дебютировал. 23 марта 2014 года в матче против «Эрготелиса» он дебютировал в греческой Суперлиге. 26 марта в поединке против «Астераса» Вергос забил свой первый гол за «Олимпиакос». По итогам дебютного сезона он стал чемпионом Греции и завоевал национальный кубок.

Летом 2015 года Вергос в поисках игровой практики на правах аренды перешёл в испанский «Эльче». 23 августа в матче против «Понферрадина» он дебютировал в Сегунде. 4 октября в поединке против «Льягостеры» Никос забил свой первый гол за «Эльче».

Летом 2016 года Вергос на правах аренды присоединился к «Реал Мадрид Кастилья», в составе которой год отыграл в Сегунде B. Летом 2017 года Никос был отдан в аренду в венгерский «Вашаш». 9 сентября в матче против «Ференцвароша» он дебютировал в чемпионате Венгрии.

21 августа 2018 года на правах свободного агента подписал трёхлетний контракт с клубом «Панатинаикос». 13 января 2020 года на 6 месяцев был отдан в аренду в «Эркулес».

4 августа 2020 года на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с клубом «Панетоликос».

Международная карьера 
В 2015 году Вергос в составе юношеской сборной Греции принял участие в домашнем юношеском чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матчах против команд Украины, Австрии, Франции, России.

Достижения

«Олимпиакос» 
 Чемпион Греции: 2013/2014, 2014/2015
 Обладатель Кубка Греции: 2014/15

Примечания 

Футболисты Греции
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Вашаш»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Игроки ФК «Панетоликос»